Csehország
 Všehrdy, település a Chomutovi járásban
 Všehrdy, település a Észak-plzeňi járásban